Wurzbach peut faire référence à :

Toponyme 
 Wurzbach, ville en Allemagne

Patronyme 
 Alfred von Wurzbach (1846-1915), critique d'art autrichien, fils de Constantin von Wurzbach
 Constantin von Wurzbach (1818-1893), lexicographe et écrivain autrichien, père d'Alfred von Wurzbach

Homonymie de patronyme